

Oficjalne mecze międzypaństwowe 

|-
! colspan="7" | 2005

|-
! colspan="7" | 2006

|-
! colspan="7" | 2007

|-
! colspan="7" | 2008

|}

Mecze z poszczególnymi reprezentacjami

Bilans spotkań według imprezy

Mecze i turnieje towarzyskie 

|-
! colspan="7" | 2005

|-
! colspan="7" | 2006

|-
! colspan="7" | 2007

|}

Bilans:
 zwycięstwa-porażki-remisy 20-11-1
 sety wygrane-sety przegrane: 75-58

Bibliografia 
 
 

Polska
Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn